Archangel eller Arkangel kan syfta på:

 Archangel – en roman från 1996 av Robert Harris, se En ängel i Archangelsk (bok)
 Archangel – en fiktiv karaktär, en antihjälte i ett seriealbum i Marvel Comics-universumet, se Warren Worthington III
 Archangel (album) – det tionde albumet från 2015 av det amerikanska Groove Metal-bandet Soulfly
 Archangel (dataspel) – ett datorspel från 2002 utgivet av Jowood Entertainment
 Archangel (film, 1990) – en kanadensisk film från 1990 i regi av Guy Maddin
 Archangel Am – en svensk varmblodig travhäst
 Arkangel (magasin) – en brittiskt tidskrift

Geografi
 Archangel Nunataks – nunataker i Antarktis

Se även
Ärkeängel
Archangelsk (olika betydelser)